Die Liste der Spielerinnen von Real Madrid umfasst alle Fußballspielerinnen, die seit der Gründung der Frauenfußballsektion im Juli 2020 mindestens einen Einsatz in der Primera División, Copa de la Reina, Supercopa de España und der Champions League hatten beziehungsweise zum Kader der ersten Mannschaft gehörten.

Die Liste wurde zu Saisonende 2021/22 aktualisiert.

Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste der Spielerinnen 

 Name: Name der Spielerin (Vorname, Nachname) in alphabetischer Reihenfolge.
 N: Nationalität der Spielerin anhand von Staatsflaggen. Bei Spielerinnen mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft die Spielerin zuletzt antrat.
 aktiv: Zeitraum, in dem die Spielerin im Mannschaftskader stand bzw. Einsätze hatte
 v: Erstes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader
 b: Letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader
 S: Anzahl der Spiele
 T: Anzahl der Tore
 Statistik
 PD: Primera División
 CR: Copa de la Reina
 SC: Supercopa de España
 CL: Champions-League
 Gesamt: Summe aller Pflichtspiele

Aktuelle Spielerinnen sind fett gekennzeichnet.

Siehe auch 
 Liste von Spielern von Real Madrid

Weblinks 

 Spielerinnen von A–Z auf weltfussball.de
 Historische Kader auf soccerdonna.de
 Kader auf soccerway.com

!
Madrid Real
Fussballspieler Madrid Real
!Real Madrid, Spielerinnen
Fussballspielerinnen von Real Madrid